Bankiros — информационный финансовый портал, на котором представлены вклады, кредиты, ипотека, кредитные карты, дебетовые карты, займы, РКО, ценные бумаги от более 330 банков и 800 МФО.

По результатам 2021 года «Bankiros» входит в тройку финансовых супермаркетов в России.

Основатель ежегодной премии в банковской сфере Bankiros Awards.

История проекта 
В 2015 году состоялся запуск проекта «Bankiros».

В 2019 году признан быстрорастущим сайтом в отрасли «Финансовые услуги».

В 2020 году «Bankiros» становится партнером маркетплейса «Финуслуги», созданного Московской биржей по инициативе Банка России.

В 2020 году становится участником «Сколково» с проектом «Разработка программных комплексов для мультифункциональных пользовательских экосистем на основе технологий интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта». 16 сентября 2020 года портал входит в реестр операторов Роскомнадзора, осуществляющих обработку персональных данных.

В 2021 году была запущена премия «Bankiros Awards» с целью продемонстрировать достижения и перспективы финансового рынка России. В октябре 2021 года «Bankiros» занял 3 место среди финансовых супермаркетов в России.

В январе 2022 года портал «Bankiros» получил 1 место среди финансовых сайтов Рунета 2021 года.

Руководство и собственники 
Основателями «Bankiros» являются Сергей Аникушин, Алексей Паничев, Роман Кравец.

В 2020 году миноритарную долю купила компания «Зубр Капитал» через инвестиционный фонд Zubr Capital Fund I..

Генеральным директором с сентября 2020 года является Сергей Аникушин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный телеграм канал

Сайты России
Экономические сайты
Рунет
ИТ-компании России
Сайты на русском языке